Massimo Scaringella – critico d'arte e curatore italiano
 Michele Scaringella – ex calciatore italiano